Anna Chennault (née en 1925), journaliste américaine
 Chelsea Chenault (née en 1994), nageuse américaine
 Claire Lee Chennault (1893-1958), général d'aviation américain
 Kenneth Chenault (né en 1951), homme d'affaires américain